Санто Нињо де Аточа има више значења:

 Санто Нињо де Аточа (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Нињо де Аточа (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Нињо де Аточа (Атил), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санто Нињо де Аточа (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику